11. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 20 marca 1983 roku w Gateshead, w Anglii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1983 w lekkoatletyce
1983
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
1983 w Wielkiej Brytanii
Sport w Gateshead